

Населені пункти та їхні частини
 Вільчоґура — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Вільчоґура — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Вільчоґура — село в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства
 Вільчоґура — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки